Sinnott ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Alfred Sinnott (1877–1954), kanadischer Geistlicher, Erzbischof von Winnipeg
 Edmund Ware Sinnott (1888–1968), US-amerikanischer Botaniker und Lehrbuchautor
 Joe Sinnott (1926–2020), US-amerikanischer Comiczeichner
 Jordan Sinnott (1994–2020), englischer Fußballspieler
 Joseph E. Sinnott (* um 1966), US-amerikanischer Politiker
 Kathy Sinnott (* 1950), irische Politikerin
 Lee Sinnott (* 1965), englischer Fußballspieler und -trainer
 Lillian Sinnott (1890–1914), US-amerikanische Schauspielerin

 Nicholas J. Sinnott (1870–1929), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Will Sinnott (1960–1991), Schottischer Musiker und Mitglied der Band The Shamen

Sinnott steht für:

 (3706) Sinnott, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Sinnett

en:Sinnott
ru:Sinnott